Laserpitium ulopterum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ludolph Christian Treviranus. Laserpitium ulopterum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
ulopterum